|}

Die Bahnstrecke Chodoriw–Pissotschna ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Chodoriw, einem Bahnknotenpunkt in der Westukraine zur Station Pissotschna südlich von Lemberg.

Der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja geführt, dieser ist aber derzeit auf dem Großteil der Strecke (bis Rosdil) eingestellt, die Gleisanlagen sind hier großteils schon abgebaut. Lediglich bis Dnistrjanska wird noch Güterverkehr durchgeführt, eine bereits zu Sowjetzeiten begonnene Elektrifizierung dieses Streckenteils konnte nach 1991 nicht mehr fertiggestellt werden.

Die gesamte Strecke ist eingleisig ausgeführt und wurde 1953 in russischer Breitspur (1520 cm) errichtet um den Schwefelabbau um Rosdil und Nowyj Rosdil zu erleichtern. 2003 wurde der Personenverkehr auf der Strecke eingestellt, 2005 auch der Güterverkehr. Im Jahre 2010 wurden dann auch die Schienen auf dem Abschnitt ab Chodoriw entfernt.

Weblinks 
 Streckendokumenation Chodoriw–Pissotschna in Bildern (russisch)
 Informationen zur Bahnstrecke (russisch)

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke ChodoriwPissotschna